Lechosa puede referirse al nombre común de las siguientes plantas:

 Carica papaya, o papaya, árbol caricáceo; o
 Euphorbia serrata, herbácea de la familia de las Euphorbiaceae.